Кадница — название населённых пунктов:

Россия 
 Кадница — деревня в Пестовском районе Новгородской области.

Украина 
 Кадница — село в Богодуховском районе Харьковской области.